Relé je specializované zařízení sloužící ke spínání signálu. Název je odvozen z přepřahací stanice dostavníků. Má své výhody i nevýhody. 

Výhody: malý odpor, vysoký počet spínacích cyklů a snadná nahraditelnost. 

Nevýhody: cena, spínací a rozpínací rychlost +/− 10 Hz, hmotnost a rušení při přepínaní.

 Elektromagnetické relé – nejčastější případ, relé ovládané elektromagneticky
 Solid state relé – čistě elektronický spínací přístroj, náhrada elektromagnetického relé
 Hydraulické relé
 Maximální relé
 Mechanické relé
 Pneumatické relé
 Buchholzovo relé (plynové relé)

Související články 
 stykač

Externí odkazy